Ро́берт До́нальдсон (; 27 августа 1871, Котбридж — 28 апреля 1947, Эрдри), более известный как Боб Дональдсон () — шотландский футболист конца XIX века. Выступал на позиции центрального нападающего.

Футбольная карьера 
Дональдсон играл за шотландский клуб «Эйрдрионианс» и английский «Блэкберн Роверс», а в августе 1892 года перешёл в «Ньютон Хит». Его дебют за клуб состоялся 3 сентября 1892 года в матче Первого дивизиона против своего бывшего клуба «Блэкберн Роверс» на «Ивуд Парк»: хотя Дональдсон отметился голом в этой встрече, «Блэкберн» выиграл матч со счётом 4:3. В сезоне 1892/93 забил 16 мячей, став лучшим бомбардиром команды. В 1894 году «Ньютон Хит» выбыл во Второй дивизион. В 1897 году Дональдсон покинул команду. Всего он провёл за «Ньютон Хит» 155 матчей и забил 66 голов. Во время одной из тренировок «Ньютон Хит» одноклубник метнул молот, который случайно попал в Дональдсона, после чего последний потерял сознание. Однако серьёзной травмы удалось избежать, и вскоре Дональдсон вернулся к игре.

В декабре 1897 года перешёл в «Лутон Таун», где провёл один сезон. В дальнейшем выступал за «Глоссоп Норт Энд» и «Ашфорд Таун».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений за «Ньютон Хит» 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Глоссоп Норт Энд»
Игроки ФК «Эйрдрионианс» (1878)